Srce Jezusovo je lahko:
Srce Jezusovo - objekt čaščenja in praznik v katoliški Cerkvi

Srcu Jezusovemu je posvečenih tudi več cerkva, npr.:
Cerkev Srca Jezusovega, Velika Polana
Cerkev Srca Jezusovega, Rakek